Canna kan syfta på

 Canna – ett släkte växter, se Kannasläktet

Personer
 Canna Nobutoshi (1968–), röstskådespelare

Geografi

Italien 

 Torrente Canna, vattendrag, Kalabrien, 
 Canna, Italien – en kommun, Kalabrien, Provincia di Cosenza,

Storbritannien 

 Canna, Skottland – en ö i Highland, Skottland

Robotskapade Italienförgreningar